Der Begriff Mulungu bezeichnet:

 Erythrina Mulungu ("Corallodendrum Mulungu Kuntze", "Erythrina flammea Herzog", "Erythrina Verna Vell."), eine brasilianische Baumart, die auch zur Gewinnung medizinischer Wirkstoffe genutzt wird.
 Mulungu (Gott), ein Donnergott u. a. des Nyamwezi-Volkes in Ostafrika
 Mulungu dalitsa Malaŵi ("Gott segne Malawi") ist der Beginn der Malawischen Nationalhymne
 Mulungu (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Mulungu (Paraíba), Gemeinde in Brasilien
 Mulungu (Demokratische Republik Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

 Mulunga heißen einige kleinerer Orte im mittleren und südlichen Afrika und auch in Brasilien
 Mulunga ein schwarz-afrikanischer Familienname